Morrison kan syfta på:

 Morrison (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Morrison (auktor)

Geografi

Argentina 

 Morrison, Argentina, Córdoba,

USA 

 Morrison, Missouri, Gasconade County, 
 Morrison, Oklahoma, Noble County, 
 Morrison, Tennessee, Warren County, 
 Morrison, Illinois, Whiteside County, 
 Morrison, Colorado, Jefferson County, 
 Morrisondammen, Texas, Roberts County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar